Nordsjöavtalen kan syfta på:

 Nordsjö- och Östersjöavtalen – ett avtal som 1908 träffades mellan staterna vid Nordsjön och Östersjön
 Nordsjöavtalen (1969) eller Bonnavtalen – ett avtal som 1969 ingicks för att minska oljeutsläppen i Nordsjön